

Geografia

Austria 
 Loretto – comune nel distretto di Eisenstadt-Umgebung (Burgenland)

Stati Uniti d'America 
 Loretto – città  nella contea di Marion (Kentucky)
 Loretto – città  nella contea di Hennepin (Minnesota)
 Loretto – area non incorporata e census-designated place nella contea di Boone (Nebraska)
 Loretto – borough della contea di Cambria (Pennsylvania)
 Loretto – città  nella contea di Lawrence (Tennessee)
 Loretto – area non incorporata nella contea di Essex (Virginia)

Pagine correlate 
Loreto (disambigua) – pagina di disambiguazione

Altri progetti